Potârnichea se poate referi la:

 Potârniche (Perdix perdix), pasăre din familia fazanului (Phasianidae)
 Potârnichea, Constanța, localitate din România
 Potârnichești sat în județul Buzău, România

 Râul Potârnichea, Vameș
 Râul Potârnichea, Agigea